Орльяге́, Орльяґе () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 155 км на схід від Бордо, 60 км на південний схід від Періге.

Історія 

1-1-2022 Орльяге, Казуле i Періяк-е-Міяк було об'єднано в новий муніципалітет Пек-де-л'Есперанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Орльяге на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Орльяге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь